Daucus meoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon. Daucus meoides ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
meoides